Михаи́л Серге́евич Воскресе́нский (род. 25 июня 1935, Бердянск) — советский и российский пианист, музыкальный педагог, профессор Московской консерватории. Президент Международного Скрябинского общества. Народный артист РСФСР (1989).

Биография 
Начал учиться музыке в возрасте 4 лет дома. В 1949 году поступил в Московское музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова, где учился по классу фортепиано у И. Р. Клячко.

В 1953 году поступил в Московскую консерваторию по классу фортепиано, с 1958 года — аспирант консерватории. Учился у известных советских пианистов и педагогов Я. И. Мильштейна и Л. Н. Оборина.

С 1959 года преподавал в Московской консерватории сначала в качестве ассистента Л. Н. Оборина, затем с 1976 года — профессора. С 2007 года заведовал кафедрой специального фортепиано.

Среди наиболее известных учеников — профессор Е. И. Кузнецова, пианисты А. Гиндин, С. Иголинский, Я. Касман, С. Кудряков, О. Маршев, А. Струков, А. Тебенихин, Ю. Фаворин, С. Белоглазов, И. Красильников, А. Таланов, М. Рубацките и др.

В 2022 г. вместе с женой, бывшей студенткой, и четырёхлетним сыном уехал в США, заявив о своём неприятии вооружённого вторжения России на Украину.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (14.10.1966).
 Народный артист РСФСР (4.09.1989).
 Орден Дружбы (13.02.2017) — за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Восходящего солнца 3 степени (3.11.2015) — за вклад в развитие музыкальной культуры Японии и дружбы между Японией и Россией.

Дискография 
 Chopin. 20 Nocturnes. 2 CD (Classical Records)
 Liszt. Sonate in B minor; Schumann. Davidsbündlertänze. (Classical Records)
 Scriabin. Complete Sonatas. (Classical Records)
 Rachmaninov. Morceaux de Salon, Moments musicaux. (Classical Records)
 Mozart. Rondo in A minor; Beethoven. Sonate «Hammerklavier», op. 106. (Classical Records)
 Михаил Воскресенский играет все концерты Моцарта (Classical Records)
 Schubert. Impromtus, Moments musicaux, Sonata in A minor (Classical Records)

Примечания

Ссылки 
 О М. С. Воскресенском на сайте Московской консерватории
 Интервью М. С. Вокресенского газете «Культура»
 Репортаж с мастер-классов М.С. Воскресенского в Петербургском Доме музыки // tv100.ru

Выпускники музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Русские эмигранты пятой волны в США